Kapselung (teils auch Abkapselung oder Einkapselung) steht für:

 Bindegewebskapsel, die Bildung einer normalen Umhüllung aus Bindegewebe, siehe 
 Zyste, die Bildung eines abnormalen Gewebeshohlraums um einen Fremdkörper
 Kapselung von elektrischen Systemen, siehe Zündschutzart

Siehe auch:
 Kapsel
 Kapselschrift im Bibliothekswesen